Scott Covered Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Scott Covered Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 79003819
 Scott Covered Bridge (Vermont), ID-Nr. 73000206